Битолският румънски лицей () е средно образователно заведение, съществувало в Битоля, Османската империя, от 1880 до 1913 година. Училището играе важна роля за осъществяване на румънската пропаганда сред куцовласите (арумъни и мъгленорумъни) в Македония, Епир и Албания.

Вижте също 
 Битолска българска класическа гимназия
 Битолска гръцка гимназия

Бележки